Budynek WKU w Toruniu – dawny budynek gospodarczy Twierdzy Toruń, obecnie siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w centrum miasta, tuż przy Parku Pamięci, przy ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 21.

Historia 

Budynek powstał w 2. połowie XIX wieku i pierwotnie pełnił rolę budynku magazynowego Twierdzy Toruń. W okresie międzywojennym był siedzibą Żandarmerii Wojskowej. Od 1945 roku mieści się w nim Wojskowa Komenda Uzupełnień.

W latach 2015 – 2017 budynek przeszedł generalny remont. Odnowiono wtedy stolarkę okienną i elewację budynku sztabowego, pomieszczenia gospodarcze oraz ogrodzenie.

W przyszłości władze miasta wraz z dowództwem WKU planują iluminację tego obiektu.

W 2017 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Przypisy 

Toruń
Wojsko w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Twierdza Toruń
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku